Juphiter ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Juphiter (geb. 1932), schwedischer Opernsänger (Bariton)
 Marcus Juphiter (geb. 1969), schwedischer Opernsänger (Bassbariton)

Siehe auch:
 Jupiter